

Wydarzenia 

 Europa
 Szkoci z Irlandii założyli królestwo Dalriada na zachodnim wybrzeżu Szkocji

503